Stari Grad (makedonska: Стари Град) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Časjka, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Stari Grad ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Stari Grad är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Garvanica,  meter över havet,  kilometer väster om Stari Grad. Närmaste större samhälle är Veles,  kilometer nordost om Stari Grad. 

Trakten runt Stari Grad består till största delen av jordbruksmark. Runt Stari Grad är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Časjka (kommun)